Quaddelbach ist der Name folgender geographischen Objekte:

Gewässer:
 Quaddelbach (Landbach) (früher eigentlich Quattelbach nach der Siedlung im Quellgebiet), rechter Zufluss des Landbachs (zuletzt als Fanggraben zur Modau) in Jugenheim, Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Quattelbach